Владислав Гончаро́в:
 Гончаров, Владислав Иванович (1939—2006) — российский учёный, геолог, академик, доктор геолого-минералогических наук, профессор.
 Гончаров, Владислав Олегович (род. 1995) — белорусский батутист. Олимпийский чемпион 2016 года.